Guia peut désigner :

Toponyme 

au Burkina Faso :
 Guia, une commune rurale de la province de la Sissili ;
au Cameroun :
 Guia, localité dans la commune de Guémé ;
au Portugal :
Guia, paroisse civile de la municipalité d'Albufeira, située dans le district de Faro et la région de l'Algarve ;
Guia, paroisse civile de la municipalité de Pombal, située dans le district de Leiria et la région Centre.

Patronyme 
 Margarida Guia, comédienne et performeuse

Prénom 
 Guia Lauri Filzi (née en 1943), actrice de films érotiques italienne.

Divers 
 Guía, fromage espagnol.

Homonymie de toponyme